Die Region Westschweiz war eine Gruppe der Schweizerische Handballmeisterschaft 1933. Der ST Bern qualifizierte sich für die Finalrunde und wurde schlussendlich hinter dem Abstinenten-Turnverein Basel und dem Grasshopper Club Zürich dritter in der Finalrunde.

Modus 
Aufgrund des Saisonbegiens im Februar (In späteren Jahren September/Oktober) wurde auf eine Doppelrunde verzichtet und die 4 Mannschaften spielten nur eine einfache Runde.

Rangliste 
ATSB=Akademischer Turn- und Sportverband der Universität Bern

Spiele 

Das Spiel STS gegen STB war ein Vorspiel des 2. Liga Fussballspieles FC Bern gegen die Young Boys, welches um 3 Uhr begann.

Einzelnachweise 

33-Westschweiz
Handballveranstaltung 1933